Rocky Top – brano musicale degli Osborne Brothers del 1967
Rocky Top – comune degli Stati Uniti in Tennessee
Rocky Top Raceway – tracciato di terra per le auto da rally situato in Ohio